Cuauhtémoc – ostatni tlatoani (władca) Tenochtitlánu
 ARM Cuauhtémoc – żaglowiec szkolny Marynarki Wojennej Meksyku. 
 Cuauhtémoc – nazwa gminy w meksykańskim stanie Chihuahua
 Cuauhtémoc – nazwa gminy w meksykańskim stanie Zacatecas
 Ciudad Cuauhtémoc – miasto w meksykańskim stanie Chihuahua
 Cuauhtémoc- miasto i gmina w meksykańskim stanie Colima 
 Cuauhtémoc – miasto i gmina w meksykańskim stanie Chiapas 
 Cuauhtémoc Cárdenas (ur. 1934) – polityk meksykański
 Cuauhtémoc Blanco (ur. 1973) – piłkarz meksykański